Leipsic kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Leipsic (Delaware)
Leipsic (Ohio)
West Leipsic